Control actiu de soroll, sistema que permet anul·lar el soroll no desitjat 
 Control automàtic
 Control biològic de plagues, mètode de controlar les plagues en el qual es fa servir la depredació, el parasitisme, l'herbivorisme o altres mecanismes naturals
 Control cognitiu, entitat de naturalesa psicodinàmica que regula l'expressió de les necessitats en maneres socialment adaptatives 
 Control d'accés, sistema per a impedir l'accés sense autorització a llocs o equips
 Control d'accés al medi, en informàtica i telecomunicacions, conjunt de mecanismes i protocols pels que diversos interlocutors es posen d'acord per compartir un mitjà de transmissió comuna 
 Control d'aldarull, mesures preses per la policia, els militars o altres forces de seguretat per tal de controlar, dispersar i arrestar a civils que estan involucrats en un avalot, manifestació o protesta
 Control d'autoritats, pràctica de crear i mantenir control sobre materials bibliogràfics en un catàleg documental
 Control de gestió sistema o oficina que s'encarrega de verificar que ocorra lo que hauria d'ocórrer 
 Control de tasques (Unix)
 Control de tracció
 Control de l'estrès, conjunt de tècniques per afrontar l'estrès
 Control de la població, pràctica de limitar, mantenir o incrementar el nombre d'individus d'una determinada població
 Control de creuer, sistema que controla de forma automàtica el factor de moviment d'un vehicle 
 Control de realització, lloc on es duen a terme els processos necessaris per a emetre o gravar un programa a la televisió 
 Control del trànsit aeri
 Control estadístic de processos, minimització, a partir d'estudis estadístics de control, de la producció d'unitats defectuoses per mitjà de la disminució entre el temps entre el moment en què es produeix el defecte i el temps d'identificació d'aquest
 Control de plagues, activitats humanes destinades controlar a disminuir la presència d'una espècie definida com a plaga
 Control de processos
 Control de qualitat, conjunt d'accions que es realitzen per tal de detectar defectes existents en productes, processos o serveis.
 Control no lineal
 Control numèric per ordinador
 Control patern, sistema de bloqueig de continguts 
 Control remot o telecomandament 
 Control remot o comandament a distància, dispositiu electrònic usat per realitzar una operació remota (o telecomandament) sobre una màquina;
 Control social, conjunt de mecanismes (normes, actituds i valors) establerts per una societat amb la finalitat ...
 Tecla Control de los teclats informàtics 
 Teoria de control
 Torre de control, edifici al cim de la qual se situa una sala de control, des de la qual es dirigeix i controla el trànsit d'un port o aeroport

Vegeu també 
 Control Data Corporation, fabricant de supercomputadors 
 Bloc de control de procés, estructura de dades on s'agrupa tota la informació que necessita conèixer un sistema operatiu sobre un procés informàtic
 Caràcter de control, caràcter no imprimible que serveix per a ús intern de l'ordinador 
 Enginyeria de control
 Estructura de control
 Interruptor de control de potència, interruptor magnetotèrmic automàtic que controla la potència màxima que pot consumir un client
 Llaç de control, conjunt de dispositiu s capaços de realitzar un sistema de control automàtic. un element de control (on es ...
 Locus de control, percepció d'una persona del que determina (controla) el rumb de la seua vida 
 Lògica de control, conjunt d'operacions lògiques i estructures de control que determinen l'ordre d'execució de les instruccions d'un programa 
 Panell de control, superfície normalment plana, sovint vertical, on s'agrupen tota una sèrie d'instruments de control i seguiment per a monitorar un procés o conjunt de processos
 Patrulles de control, escamots formats per militants d'organitzacions obreres i/o d'esquerres just just després del cop d'estat del 18 de juliol de 1936 
 No Control, disc del grup de punk rock Bad Religion 
 Reixa de control,element d'un tub de buit, que es troba entre el càtode i l'ànode 
 Sistema de control, conjunt de dispositius que serveixen per manejar, dirigir, comandar o regular el comportament d'altres dispositius o sistemes
 Sistemes de control, segons la teoria cibernètica s'apliquen en essència per als organismes vius, les màquines i les organitzacions.
 Tauler de control 
 Unitat de control, encarregada d'activar o desactivar els diversos components del microprocessador en funció de la instrucció que el microprocessador està executant i en funció també de l'etapa de dita instrucció que s'està executant
 Unitat de Control Electrònic, dispositiu electrònic normalment connectat a una sèrie de sensors que li proporcionen informació i d'actuador que executen les seves ordres
 Unitat de Control de Càmera, part d'un circuit de múltiples càmeres professionals 
 Variable de control